MiniCommander — файловый менеджер для мобильных телефонов, поддерживающих технологию J2ME. Работает на большинстве устройств, имеющих открытую файловую систему (JSR-75, Siemens, Motorola, Motorola-E1000, а также на многих моделях Nokia и Sony Ericsson). Поддерживает два языка: Русский и Английский.

Основные возможности 
 Работа с локальными дисками, FTP, Bluetooth через OBEX File Transfer Protocol.
 Работа с ZIP-архивами (создание/изменение).
 Поиск файлов по дискам.
 Поддержка сенсорных экранов.
 Звуковой сигнал об окончании длительных операций.
 Встроенные проигрыватели медиа-форматов (аудио, видео, изображения).
 Поворачиваемые панели.
 Генератор JAD из JAR.
 Встроенный командный интерпретатор BAT-файлов.
 Массовое переименование файлов.
 Большое количество настроек.

Поддерживаемые типы файлов 
 Изображения: JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP.
 ZIP-архивы : ZIP, JAR, NTH (можно добавить свои).
 Аудио: MP3, MID, MIDI, AAC, WMA, AMR, IMY, BAS, M4A, WAV, WAVE.
 Видео: 3GP, MP4 (можно добавить свои).

Недостатки 
 Текстовый редактор не позволяет редактировать файлы большого размера.
 Не распаковывает из архивов файлы без имени, например, «.htaccess».
 Нет HEX-редактора.
 по FTP не передаются файлы и папки, в названии содержащие кириллицу.
 не поддерживает DOC-файлы.

См. также 
 Список файловых менеджеров

Ссылки 
 Официальный сайт 

Файловые менеджеры
Двухпанельные файловые менеджеры
Donationware
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение, написанное на Java ME